Henri de Bourgogne, né en 1066 et mort le  à Astorga fut comte de Portugal depuis 1093 jusqu'à sa mort au siège d'Astorga alors qu'il combattait les Maures, le .

Biographie 
Henri était le fils d'Henri de Bourgogne, héritier de , duc de Bourgogne, et frère d', duc de Bourgogne.

Étant le cadet, Henri avait peu de possibilités d'atteindre la fortune et d'obtenir des titres par héritages, et ainsi, il participa à la Reconquista contre les Maures dans la péninsule Ibérique. Il rejoignit le roi  et León qui avait épousé sa tante paternelle, Constance de Bourgogne, et l'aida à conquérir le royaume de Galice qui comprenait à peu près la Galice moderne et le Nord du Portugal. Comme récompense, il reçut la main de la fille d', Thérèse de León. Il devint ainsi, également, comte de Portugal, un comté qui dépendait à l'époque du royaume de León. Lorsqu'il meurt en 1112, il fut d'abord inhumé en Espagne puis au , il fut transféré en même temps que sa femme dans la cathédrale de Braga.

Postérité 

Il eut de nombreux fils avec Thérèse. Le plus jeune, le seul qui dépassa l'enfance, fut Alphonse Henriques, le second comte de Portugal en 1112. Cependant, le jeune Alphonse avait d'autres plans : en 1128, il entra en rébellion contre sa mère qui voulait s'emparer du comté et en 1139, il se déclara indépendant de León et roi de Portugal.

Outre Alphonse Henriques, Henri et son épouse furent les parents de trois filles :
 Urraca mariée avec Bermude Perez de Trava, comte de Transtamare ;
 Thérèse mariée avec Sanche Nunez de Barbosa ;
 Sancha mariée avec Ferdinand Mendes, seigneur de Bragance.

Ascendance

Notes et références

Liens externes 

Comte de Portugal
Maison royale du Portugal
Personnalité politique portugaise
Naissance en 1066
Décès en 1112